200 m stylem motylkowym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje i półfinały miały miejsce 25 lipca, a finał 26 lipca.

Po czterech latach tytuł mistrza świata odzyskał reprezentant Południowej Afryki Chad le Clos (1:53,33). Srebrny medal zdobył Węgier László Cseh (1:53,72). Brąz wywalczył Japończyk Daiya Seto, uzyskawszy czas 1:54,21.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 25 lipca o 10:12.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 25 lipca o 19:04.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się 26 lipca o 18:01.

Przypisy 

M